Соревнования в беге на 200 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли на Олимпийском стадионе Лондона 7, 9 и 10 августа. Чемпион мира 2015 года на этой дистанции ямаец Усэйн Болт титул не защищал.

Чемпионом мира стал представитель Турции азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев. Эта победа стала первой в истории Турции на чемпионатах мира.

Вторым к финишу пришёл представитель ЮАР Уэйд ван Никерк, отстав от победителя на две сотых секунды. Замкнул тройку призёров Джерим Ричардс из Тринидада и Тобаго, которого от серебра отделил лишь фотофиниш.

Призёры

Рекорды

Расписание

Результаты

Забеги 
7 предварительных забегов состоялись 7 августа. В полуфиналы прошли по три участника из каждого забега с лучшим временем (Q), а также трое самых быстрых из всех забегов (q).

Лидер сезона в мире Айзек Макуала из-за ротовирусной инфекции был отстранён от участия в соревнованиях. После апелляции делегации Ботсваны ИААФ допустила легкоатлета к участию в забеге на 200 м. Он пробежал эту дистанцию самостоятельно 9 августа до начала официальной вечерней сессии и преодолел рубеж квалификации.

Полуфиналы 
3 полуфинальных забега прошли 9 августа. В финал прошли по два участника из каждого забега с лучшим временем (Q), а также двое самых быстрых из всех забегов (q).

Финал 
Финальный забег состоялся 10 августа.

Ссылки 
 Официальные результаты

Примечания 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2017
Бег на 200 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике